Цыдыпов — бурятская фамилия. Известные носители:
 Цыдыпов, Цыбик Цыренович (1911—1973) — советский снайпер.

 Цыдыпова, Валентина Ешидоржиевна (1955) — российская оперная певица.
 Цыдыпова, Саяна Чойбалсановна (1966) ― российская бурятская театральная артистка, Народная артистка Республики Бурятия